Златна малина за најгору глумицу () је филмска награда која се додељује од 1980. године.

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Напомене

Спољашње везе 
Златна малина